Guido da Correggio (?-1038)
 Guido da Correggio (1225-1299)
 Guido da Correggio (1304-1345)
 Guido da Correggio (?-1398)